21-я церемония музыкальных наград MTV Video Music Awards 2004 прошла 29 августа 2004 года в Майями в American Airlines Arena. В этом году у церемонии не было ведущего.

Номинанты 
Победитель выделен жирным шрифтом.

Видео года | Video of the Year 
OutKast — «Hey Ya!»
 D12 — «My Band»
 Jay-Z — «99 Problems»
 Britney Spears — «Toxic»
 Usher (с Ludacris и Lil Jon) — «Yeah!»

Лучшее мужское видео | Best Male Video 
Usher (с Ludacris и Lil Jon) — «Yeah!»
 Jay-Z — «99 Problems»
 Prince — «Musicology»
 Justin Timberlake — «Señorita»
 Kanye West (с Syleena Johnson) — «All Falls Down»

Лучшее женское видео | Best Female Video 
Beyonce — «Naughty Girl»
 Christina Aguilera — «The Voice Within»
 Alicia Keys — «If I Ain't Got You»
 Jessica Simpson — «With You»
 Britney Spears — «Toxic»

Лучшее видео группы | Best Group Video 
No Doubt — «It’s My Life»
 D12 — «My Band»
 Good Charlotte — «Hold On»
 Hoobastank — «The Reason»
 Maroon 5 — «This Love»

Лучший новый артист | Best New Artist in a Video 
Maroon 5 — «This Love»
 The Darkness — «I Believe in a Thing Called Love»
 Jet — «Are You Gonna Be My Girl»
 Джоджо — «Leave (Get Out)»
 Канье Уэст (с Сайлиной Джонсон) — «All Falls Down»
 Yellowcard — «Ocean Avenue»

Лучшее поп видео | Best Pop Video 
No Doubt — «It’s My Life»
 Hilary Duff — «Come Clean»
 Avril Lavigne — «Don’t Tell Me»
 Jessica Simpson — «With You»
 Britney Spears — «Toxic»

Лучшее рок видео | Best Rock Video 
Jet — «Are You Gonna Be My Girl»
 The Darkness — «I Believe in a Thing Called Love»
 Evanescence — «My Immortal»
 Hoobastank — «The Reason»
 Linkin Park — «Breaking the Habit»

Лучшее R&B видео | Best R&B Video 
Alicia Keys — «If I Ain't Got You»
 Beyoncé — «Me, Myself and I»
 Brandy (с Kanye West) — «Talk About Our Love»
 R. Kelly — «Step in the Name of Love (remix)»
 Usher — «Burn»

Лучшее рэп видео | Best Rap Video 
Jay-Z — «99 Problems»
 50 Cent (с Snoop Dogg и G-Unit) — «P.I.M.P. (remix)»
 D12 — «My Band»
 Лил Джон и The East Side Boyz (с Ying Yang Twins) — «Get Low»
 Ludacris (с Shawnna) — «Stand Up»

Лучшее хип-хоп видео | Best Hip-Hop Video 
OutKast — «Hey Ya!»
 The Black Eyed Peas — «Hey Mama»
 Chingy (с Ludacris и Snoop Dogg) — «Holidae Inn»
 Nelly (с P. Diddy и Murphy Lee) — «Shake Ya Tailfeather»
 Kanye West (с Syleena Johnson) — «All Falls Down»

Лучшее танцевальное видео | Best Dance Video 
Usher (с Ludacris & Lil Jon) — «Yeah!»
 Beyoncé — «Naughty Girl»
 The Black Eyed Peas — «Hey Mama»
 Missy Elliott — «I'm Really Hot»
 Britney Spears — «Toxic»

Прорыв видео | Breakthrough Video 
Franz Ferdinand — «Take Me Out»
 Modest Mouse — «Float On»
 New Found Glory — «All Downhill from Here»
 Steriogram — «Walkie Talkie Man»
 Kanye West (с Syleena Johnson) — «All Falls Down»
 The White Stripes — «The Hardest Button to Button»

Лучшая режиссура | Best Direction in a Video 
Jay-Z — «99 Problems» (режиссёр: Mark Romanek)
 No Doubt — «It’s My Life» (режиссёр: David LaChapelle)
 OutKast — «Hey Ya!» (режиссёр: Bryan Barber)
 Steriogram — «Walkie Talkie Man» (режиссёр: Мишель Гондри)
 The White Stripes — «The Hardest Button to Button» (режиссёр: Мишель Гондри)

Лучшая хореография | Best Choreography in a Video 
The Black Eyed Peas — «Hey Mama» (хореограф: Fatima Robinson)
 Beyoncé — «Naughty Girl» (хореографы: Frank Gatson Jr. & LaVelle Smith Jnr)
 Missy Elliott — «I'm Really Hot» (хореограф: Hi-Hat)
 Sean Paul — «Like Glue» (хореограф: Tanesha Scott)
 Usher (с Ludacris и Lil Jon) — «Yeah!» (хореограф: Devyne Stephens)

Лучшие спецэффекты в видео | Best Special Effects in a Video 
OutKast — «Hey Ya!» (Special Effects: Elad Offer, Chris Eckardt and Money Shots)
 Incubus — «Megalomaniac» (Special Effects: Jake Banks, Matt Marquis and Stardust Studios)
 Modest Mouse — «Float On» (Special Effects: Christopher Mills and Revolver Film Company)
 Steriogram — «Walkie Talkie Man» (Special Effects: Angus Kneale, Jamie Scott and The Mill)
 The White Stripes — «The Hardest Button to Button» (Special Effects: Richard de Carteret, Angus Kneale and Dirk Greene)

Лучшая художественная работа | Best Art Direction in a Video 
OutKast — «Hey Ya!» (Art Director: Eric Beauchamp)
 Alicia Keys — «If I Ain't Got You» (Art Director: Rob Buono)
 No Doubt — «It’s My Life» (Art Director: Kristen Vallow)
 Steriogram — «Walkie Talkie Man» (Art Director: Lauri Faggioni)
 Yeah Yeah Yeahs — «Maps» (Art Director: Jeff Everett)

Лучший монтаж | Best Editing in a Video 
Jay-Z — «99 Problems» (Editor: Robert Duffy)
 Jet — «Are You Gonna Be My Girl» (Editor: Megan Bee)
 Simple Plan — «Perfect» (Editor: Declan Whitebloom)
 The White Stripes — «The Hardest Button to Button» (Editors: Charlie Johnston, Geoff Hounsell и Andy Grieve)
 Yeah Yeah Yeahs — «Maps» (Editor: Anthony Cerniello)

Лучшая операторская работа | Best Cinematography in a Video 
Jay-Z — «99 Problems» (оператор: Joaquin Baca-Asay)
 Christina Aguilera — «The Voice Within» (оператор: Jeff Cronenweth)
 Beyoncé — «Naughty Girl» (оператор: Jim Hawkinson)
 No Doubt — «It’s My Life» (оператор: Jeff Cronenweth)
 Yeah Yeah Yeahs — «Maps» (оператор: Shawn Kim)

Best Video Game Soundtrack 
'Tony Hawk's Underground (Activision) Madden NFL 2004 (Electronic Arts)
 Need for Speed: Underground (Electronic Arts)
 SSX 3 (Electronic Arts)
 True Crime: Streets of LA (Activision)

 MTV2 Award Yellowcard — «Ocean Avenue» Elephant Man — «Pon Di River»
 Franz Ferdinand — «Take Me Out»
 Modest Mouse — «Float On»
 Twista (с Kanye West и Jamie Foxx) — «Slow Jamz»
 Yeah Yeah Yeahs — «Maps»

 Viewer’s Choice Linkin Park — «Breaking the Habit»'''
 Christina Aguilera — «The Voice Within»
 Good Charlotte — «Hold On»
 Simple Plan — «Perfect»
 Yellowcard — «Ocean Avenue»

Выступления

Пре-шоу 
 Jadakiss (с Энтони Гамильтоном) — «Why»
 Эшли Симпсон — «Pieces of Me»
 New Found Glory — «All Downhill from Here»

Основное шоу 
 Usher (с Ludacris и Lil Jon) — «Confessions Part II»/«Yeah!»
 Jet — «Are You Gonna Be My Girl»
 Hoobastank — «The Reason»
 Yellowcard — «Ocean Avenue»
 Kanye West (с Chaka Khan и Syleena Johnson) — «Jesus Walks»/«All Falls Down»/«Through the Fire»
 Lil Jon & The East Side Boyz — «Get Low»
 Ying Yang Twins — «Salt Shaker»
 Petey Pablo — «Freek-a-Leek»
 Terror Squad (с Fat Joe) — «Lean Back»
 Jessica Simpson — «With You»/«Angels»
 Nelly (с Christina Aguilera) — «Tilt Ya Head Back»
 Alicia Keys (с Lenny Kravitz и Stevie Wonder) — «If I Ain't Got You»/«Higher Ground»
 The Polyphonic Spree — «Hold Me Now»
 OutKast — «Prototype»/«The Way You Move»/«Ghettomusick»/«Hey Ya!»

При участии 
 Jennifer Lopez — открыла шоу и представила Usher
 Will Smith — представил Shaquille O'Neal и они вместе представили Best Pop Video
 Hilary Duff и Matthew Lillard — представили Best Rap Video
 Shakira — представила Jet, Hoobastank и Yellowcard
 Jon Stewart — appeared in several vignettes explaining the Viewer’s Choice award voting procedures
 Omarion и Eva Mendes — представили Best Female Video
 Marc Anthony — представил Kanye West
 Christina Aguilera и Missy Elliott — представили Best Male Video
 Carson Daly — представил Kerry and Bush sisters и следующего гостя
 The Kerry (Alexandra и Vanessa) и Bush (Barbara and Jenna) sisters — urged viewers to vote on the next elections and reminded them to donate to the Red Cross to help the victims of Hurricane Charley
 Lenny Kravitz и Naomi Campbell — представили Best R&B Video
 Dave Chapelle — performed a short comic monologue and introduced Lil Jon, Petey Pablo и Terror Squad; после он представил Jay-Z
 Gwen Stefani и Owen Wilson — представили Best Rock Video
 Mary-Kate and Ashley Olsen — представили Jessica Simpson
 D12 и Good Charlotte (Benji и Joel Madden) — представили Best Video Game Soundtrack
 Rev. Al Sharpton — appeared during one of Jon Stewart's vignettes
 Jimmy Fallon, Queen Latifah и Wayne Coyne — представили Best Hip-Hop Video
 Will Forte — played "Gary, " the announcer with whom Fallon had a verbal spat while trying to present an award, and introduced Wayne Coyne
 Xzibit и Ludacris — представили Nelly и Christina Aguilera
 P. Diddy и Mase — представили Best Dance Video
 Christina Milian и LL Cool J — представили Alicia Keys
 Paris Hilton и Nick Lachey — представили Best Group Video
 Ashlee Simpson и Tony Hawk — представили Best New Artist in a Video
 Alicia Keys — paid tribute to Ray Charles
 Beastie Boys и «Sasquatch» — представили MTV2 Award
 Mandy Moore и Marilyn Manson — представили The Polyphonic Spree
 Джоджо — представила Американских золотых медалистов Kaitlin Sandeno, Kerri Walsh, Misty May и Carly Patterson, и представили Viewer’s Choice
 Гвинет Пэлтроу — представила Video of the Year
 John Mellencamp и Amy Lee — представили OutKast
 Also, MTV VJs Sway, La La, Damien Fahey и Vanessa Minnillo интервьюировали знаменитостей за кулисами во время рекламных пауз

Примечания

Ссылки 
 mtv.com vma 2004
 MTV VMA 2004

Музыкальные премии
2004
2004 год в музыке США